HKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hickory Regional, Hickory (Carolina del Nord), Stati Uniti d'America